Anxo est un terme pouvant désigner:

Anxo, prénom galicien signifiant Ange
Anxo, cyclope de la mythologie basque